

Personnalités

Prénom 

Kader est un prénom arabe

 Kader Aoun
 Kader Firoud

Patronyme 

 Abdel Kader
 Cheb Kader

Toponyme 
 Kader (île)

Homonymie de toponyme
Homonymie de personnes